Суперкубок Бельгии по футболу 2007 () — 29-й розыгрыш Суперкубка Бельгии, в котором встречались чемпион страны сезона 2006/07 «Андерлехт» и обладатель Кубка Бельгии 2006/07 «Брюгге». Встреча состоялась 28 июля 2007 года в Брюсселе, на стадионе Констант Ванден Сток.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 

2007
Матчи ФК «Андерлехт»
Матчи ФК «Брюгге»
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2007 году
Спортивные соревнования в Брюсселе
События 28 июля
Июль 2007 года